Жарув:

 Жарув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Свидницкий повят.
 Жарув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свидницкий повят (Нижнесилезское воеводство).